Dálnice A4 se nachází ve více státech:

 Dálnice A4 (Francie) – Štrasburk–Paříž
 Dálnice A4 (Chorvatsko) – Záhřeb–Gorican
 Dálnice A4 (Itálie) – Turín–Terst
 Dálnice A4 (Lucembursko) – Lucemburk–Esch-sur-Alzette
 Dálnice A4 (Německo) – Cáchy–Görlitz
 Dálnice A4 (Polsko) – Zgorzelec–Korczowa
 Dálnice A4 (Rakousko) – Vídeň–Neusiedl am See
 Dálnice A4 (Slovinsko) – Maribor–st. hr. Chorvatsko
 Dálnice A4 (Srbsko) – Niš–st. hr. Bulharsko
 Dálnice Marica – bulharská dálnice označená A4